Muhammad Ali (ur. 2 września 1989 w Kwecie) – pakistański piłkarz występujący na pozycji napastnika w duńskim klubie Greve Fodbold oraz w reprezentacji Pakistanu.

Kariera reprezentacyjna 
19 listopada 2012 zadebiutował w reprezentacji Pakistanu w meczu towarzyskim przeciwko Singapurowi (4:0).

Statystyki

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 18 grudnia 2019)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Pakistanu w piłce nożnej
Piłkarze Boldklubben af 1893
Piłkarze FC København
Piłkarze HB Køge
Piłkarze Holbæk B&I
Urodzeni w 1989
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
Ludzie urodzeni w Kwecie